De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2010 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 10 oktober 2010 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Jorge Lorenzo werd gekroond tot kampioen in de MotoGP nadat zijn rivaal Dani Pedrosa niet deel kon nemen door een blessure opgelopen tijdens het vorige raceweekend. Toni Elías werd de eerste Moto2-kampioen met een vierde plaats in de race.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Maleisië